П'єтроаса () — комуна в Румунії, у повіті Біхор.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Біхор. Адміністративний центр комуни П'єтроаса.
 П'єтроаса () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни П'єтроаса.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Болотешть.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кимпінянка.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тимбоєшть.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Виртешкою.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Валя-Маре-Правец.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Валя-Маре.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Молдовенешть.
 П'єтроаса () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Броштень.